Het Nederlands kampioenschap dammen 2002 werd van 19 augustus tot en met 1 september 2002 (met als rustdag 25 augustus) in Velp gespeeld met het systeem van 3 punten per overwinning.
Kampioen werd Martin Dolfing met 21 punten uit 13 partijen, op 1 punt gevolgd door Gérard Jansen en op 2 punten door Rob Clerc. 
Dolfing versloeg onder andere Kees Thijssen die de 5 volgende jaren (2003-2007) de Nederlandse titel veroverde.

Scoretabel

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3

Dammen in 2002
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen